1934 Jeffers
Robinson Jeffers

Localidades

Jeffers (Minnesota)

Desambiguação